Артур Мейер (1850—1922) — немецкий ботаник, клеточный биолог и специалист по фармакогнозии. Мейер известен своими новаторскими работами по изучению структуры хлоропластов (которые Мейер называл «аутопласты») и других пластидов. Он был первым, кто назвал и описал хлорофилл-содержащие структуры хлоропластов, известные как тилакоиды.

Мейер работал в Марбургском университете. Он был членом «Marburg Circle», междисциплинарной биологической дискуссионной группы, сконцентрированной вокруг Эмиля Адольфа фон Беринга.

Примечания

Научные работы 
 «Wissenschaftliche Drogenkunde: ein illustriertes Lehrbuch der Pharmakognosie u. eine wissenschaftliche Anleitung zur eingehenden botanischen Untersuchung pflanzlicher Drogen für Apotheker. Band 1» . Gaertner, Berlin 1891 Digital edition by the University and State Library Düsseldorf.
 «Wissenschaftliche Drogenkunde: ein illustriertes Lehrbuch der Pharmakognosie u. eine wissenschaftliche Anleitung zur eingehenden botanischen Untersuchung pflanzlicher Drogen für Apotheker. Band 2» . Gaertner, Berlin 1892 Digital edition by the University and State Library Düsseldorf.

Ссылки 
 Arthur Meyer (1883). Das Chlorophyllkorn in chemischer, morphologischer und biologischer Beziehung. A. Felix. by Arthur Meyer, 1883. (Full text, in German, at Google Books.)

Ботаники Германии
Персоналии:Марбургский университет